Příjmení Dahl může odkazovat k:

 Hannes Van Dahl (* 1990), švédský bubeník
 Jon Dahl Tomasson (* 1976), bývalý dánský fotbalista
 Johan Christian Dahl (1788–1857), norský malíř
 Ole-Johan Dahl (1931–2002), norský počítačový vědec
 Rigmor Dahl Delphin (1908–1993), norská fotografka
 Richard Dahl (1933–2007), švédský atlet, mistr Evropy ve skoku do výšky
 Roald Dahl (1894–1963), britský romanopisec povídkář a scenárista
 Robert A. Dahl (1915–2014), americký politolog